PCT est une abréviation pour :

Partis politiques 
 Parti communiste tchécoslovaque ;
 Parti communiste thaïlandais ;
 Parti communiste du Togo ;
 Parti communiste tunisien devenu par la suite Mouvement Ettajdid ;
 Parti congolais du travail.

Autres usages 
 Pacific Crest Trail ;
 Patent Cooperation Treaty : Traité de coopération sur les brevets ;
 Plan climat territorial ;
 Polychloroterphényles ;
 polychimiothérapie ;
 Poste de commandement transmission ;
 Poste de conduite de tir ;
 Prescriptions de circulation des trains : règles de circulation ferroviaire en Suisse ;
 Procalcitonine;
 Le plaquettocrite, un indice de mesures de la grosseur des plaquettes sanguines.

Notes et références 

Abréviation